Thia bezeichnet:
 (405) Thia, ein Asteroid
 Thia (Gattung), eine Krabbengattung
 ein Präfix in der Chemie für das Ersetzen einer Methylengruppe CH2 durch Schwefel, siehe Thia (Chemie)

in der antiken Geographie:
 Thia (Thera), eine Insel bei Thera (heute Santorin), vermutlich das heutige Palea Kameni
 Thia (Pontus), ein Ort in Pontus, etwa 8 km nordwestlich von Gümüşhane in der Türkei